Голота — безземельная (непосисионатная) шляхта.

Известные носители фамилии ():
 Голота, Анджей (род. 1968) — польский боксёр-профессионал.
 Голота, Григорий Емельянович (до 1939—1972) — советский контр-адмирал.
 Голота, Илья (начало 17 века — 1649) — белорусский полковник, наказной гетман (май-июнь 1649).
 Голота, Любовь Васильевна (род. 1949) — советская украинская писательница (поэтесса, публицист, прозаик), журналист.
 Голота, Пётр Иванович (1902—1949)  — украинский советский писатель, поэт, публицист, журналист, художник.

Топоним 
 Голота — посёлок, Клинцовский район, Брянская область

См. также 
 Голутвенные казаки
 Дума про казака Голоту